Mette Abildgaard (née en 1988), femme politique danoise ;
 Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809), architecte et peintre danois ;
 Oliver Abildgaard (1996-) footballeur danois ;
 Peter Christian Abildgaard (1740-1801), médecin, vétérinaire et naturaliste danois ;
 Søren Abildgaard (1718-1791), naturaliste, écrivain et illustrateur danois.

Homonymie de patronyme danois